Кен Олсен (, Бриджпорт, США — , Линкольн, США) — американский инженер, один из основателей Digital Equipment Corporation.

Биография 
Родился в городе Бриджпорт, штат Коннектикут в 1926 году. В период 1942—1944 годов проходил службу в Военно-морском флоте США, где впервые столкнулся с электроникой. В 1952 году получил степень магистра по электротехнике в Массачусетском технологическом институте, в конце учёбы и по её окончанию работал в исследовательском центре Lincoln Laboratory при институте.

При поддержке венчурных фондов, в 1957 году вместе со своим коллегой  основал компанию Digital Equipment Corporation и последующие 35 лет занимал в корпорации руководящие посты. В 1986 году журналом Fortune был признан самым успешным предпринимателем года.

После ухода из Digital Equipment Corporation в 1992 году сконцентрировался на благотворительной деятельности. Некоторые обозреватели связывают начало осложнений в корпорации, закончившихся её поглощением компанией Compaq в 1998 году, именно с уходом Олсена из неё.

Скончался 6 февраля 2011 года в хосписе, в возрасте 84 лет, причина смерти не сообщалась.

Примечания 

Предприниматели США
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Сотрудники DEC
Пионеры компьютерной техники
Компьютерные инженеры
Лауреаты премии основателей NAE
Награждённые медалью основателей IEEE
Лауреаты Вашингтонской премии
Лауреаты премии Эрнста Вебера за лидерство в области инженерии